Gremlins – film del 1984
Gremlins – videogioco del 1984 per varie piattaforme
Gremlins – videogioco del 1984 per Atari 2600
Gremlins: The Adventure – videogioco di avventura testuale del 1985
Gremlins: Stripe Vs. Gizmo – videogioco del 2002
 I Gremlins – romanzo del 1943 di Roald Dahl

Pagine correlate 
 Gremlin (disambigua)